Anstellung steht für:

 Einstellung (Arbeit)
 Anstellung (Beamtenrecht), ein 2009 abgeschafftes Rechtsinstitut im deutschen Beamtenrecht